Во́лжское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Заволжского района Ивановской области. Административный центр — село Воздвиженье.

История 
Волжское сельское поселение образовано 18 июня 2009 года на основании Закона Ивановской области № 62-ОЗ в результате объединения Воздвиженского, Гольцовского, Есиплевского, Новлянского сельских поселений.

Население

Состав сельского поселения

Достопримечательности 
 Имение  предпринимателя, мецената, коллекционера Н. П. Рузского «Студёные Ключи» (), где бывали Ф. И. Шаляпин, С. В. Рахманинов и многие другие деятели культуры, с главным домом 1912 года в стиле неоклассицизма.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации сельского поселения 

Сельские поселения Ивановской области
Муниципальные образования Заволжского района Ивановской области